Dit is een lijst van planetoïden 20101-20200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20101) - || 1994 XM2|| 1 december 1994 || Spacewatch
|-
| (20102) Takasago || 1995 BP15|| 31 januari 1995 || T. Seki
|-
| (20103) de Vico || 1995 JK || 6 mei 1995 || R. Calanca
|-
| (20104) - || 1995 OU || 24 juli 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (20105) - || 1995 OS1|| 19 juli 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20106) Morton || 1995 QG || 20 augustus 1995 || D. D. Balam
|-
| (20107) Nanyotenmondai || 1995 QY3|| 28 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (20108) - || 1995 QZ9|| 29 augustus 1995 || D. C. Jewitt, J. Chen
|-
| (20109) Alicelandis || 1995 RJ || 12 september 1995 || J. Tonry
|-
| (20110) - || 1995 SS2|| 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20111) - || 1995 SO5|| 22 september 1995 || R. H. McNaught
|-
| (20112) - || 1995 SD31|| 20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (20113) - || 1995 SL35|| 22 september 1995 || Spacewatch
|-
| (20114) - || 1995 UQ44|| 26 oktober 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (20115) Niheihajime || 1995 VC1|| 12 november 1995 || T. Okuni
|-
| (20116) - || 1995 VE1|| 15 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (20117) Tannoakira || 1995 VN1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (20118) - || 1995 WX || 17 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (20119) - || 1995 WC2|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (20120) Ryugatake || 1995 WB5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (20121) - || 1995 WT7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (20122) - || 1995 WH17|| 28 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (20123) - || 1995 WD32|| 19 november 1995 || Spacewatch
|-
| (20124) - || 1995 WJ36|| 21 november 1995 || Spacewatch
|-
| (20125) - || 1995 YK || 17 december 1995 || T. Urata
|-
| (20126) - || 1995 YM9|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (20127) - || 1995 YV22|| 19 december 1995 || NEAT
|-
| (20128) - || 1996 AK || 7 januari 1996 || AMOS
|-
| (20129) - || 1996 BE1|| 18 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20130) - || 1996 BO1|| 16 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20131) - || 1996 BP3|| 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20132) - || 1996 BK13|| 21 januari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20133) - || 1996 CO2|| 12 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20134) - || 1996 GT2|| 8 april 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20135) Juels || 1996 JC || 7 mei 1996 || P. G. Comba
|-
| (20136) Eisenhart || 1996 NA || 8 juli 1996 || P. G. Comba
|-
| (20137) - || 1996 PX8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (20138) - || 1996 QP || 17 augustus 1996 || NEAT
|-
| (20139) Marianeschi || 1996 QU || 19 augustus 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (20140) Costitx || 1996 QT1|| 23 augustus 1996 || M. Blasco
|-
| (20141) Markidger || 1996 RL5|| 13 september 1996 || M. Blasco
|-
| (20142) - || 1996 RC12|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (20143) - || 1996 RQ16|| 13 september 1996 || Spacewatch
|-
| (20144) - || 1996 RA33|| 15 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (20145) - || 1996 SS4|| 20 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20146) - || 1996 SM7|| 30 september 1996 || L. Kamél, K. Lundgren
|-
| (20147) - || 1996 SV7|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20148) Carducci || 1996 TR || 4 oktober 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (20149) - || 1996 TX3|| 8 oktober 1996 || NEAT
|-
| (20150) - || 1996 TJ6|| 5 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20151) Utsunomiya || 1996 TO6|| 5 oktober 1996 || A. Nakamura
|-
| (20152) - || 1996 TQ7|| 9 oktober 1996 || NEAT
|-
| (20153) - || 1996 TC8|| 12 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (20154) - || 1996 TO10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20155) Utewindolf || 1996 TS11|| 13 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (20156) Herbwindolf || 1996 TU11|| 13 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (20157) - || 1996 TS18|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (20158) - || 1996 TD21|| 5 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (20159) - || 1996 TM28|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (20160) - || 1996 TH42|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (20161) - || 1996 TR66|| 8 oktober 1996 || D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. X. Luu, J. Chen
|-
| (20162) - || 1996 UD || 16 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20163) - || 1996 UG || 16 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20164) Janzajíc || 1996 VJ2|| 9 november 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (20165) - || 1996 VT2|| 10 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (20166) - || 1996 VQ4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20167) - || 1996 VX4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20168) - || 1996 VY4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20169) - || 1996 VG11|| 4 november 1996 || Spacewatch
|-
| (20170) - || 1996 VM30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20171) - || 1996 WC2|| 30 november 1996 || L. Lai
|-
| (20172) - || 1996 XT16|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (20173) - || 1996 XO19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20174) Eisenstein || 1996 XD20|| 13 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (20175) - || 1996 XJ27|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (20176) - || 1996 XK29|| 13 december 1996 || Spacewatch
|-
| (20177) - || 1996 XP29|| 13 december 1996 || Spacewatch
|-
| (20178) - || 1996 XE31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (20179) - || 1996 XX31|| 12 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20180) Annakolény || 1996 YG1|| 27 december 1996 || Modra
|-
| (20181) - || 1996 YC2|| 22 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20182) - || 1997 AS || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20183) - || 1997 AD1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20184) - || 1997 AM4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20185) - || 1997 AC7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20186) - || 1997 AD8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (20187) Janapittichová || 1997 AN17|| 14 januari 1997 || Kleť
|-
| (20188) - || 1997 AC18|| 15 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20189) - || 1997 BS2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20190) - || 1997 BZ2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20191) - || 1997 BS3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20192) - || 1997 BE4|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (20193) Yakushima || 1997 BH8|| 18 januari 1997 || N. Sato
|-
| (20194) Ilarialocantore || 1997 BH9|| 30 januari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (20195) Mariovinci || 1997 BS9|| 30 januari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (20196) - || 1997 CP19|| 11 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20197) Enriques || 1997 CK22|| 14 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (20198) - || 1997 CL28|| 13 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20199) - || 1997 DR || 28 februari 1997 || S. P. Laurie
|-
| (20200) Donbacky || 1997 DW || 28 februari 1997 || M. Tombelli, G. Forti|}

Planetoïdenlijsten